Деуитт () — фамилия.
 Деуитт, Розмари (род. 1974) — американская актриса театра, кино и телевидения.

См. также 
 Девитт
 Де-Уитт (округ)